Het tennistoernooi van Wimbledon in 2005 bij de vrouwen werd voor de 112e keer gehouden. De Amerikaanse Venus Williams won het toernooi voor de derde keer door in de finale haar landgenote Lindsay Davenport in drie sets: 4-6, 7-6, 9-7 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2005